Андрей Полетика:
 Полетика, Андрей Андреевич — черниговский наместник и губернский предводитель дворянства, автор «Дневника пребывания Екатерины II в Киеве, в 1787 году», брат Григория и Ивана Андреевичей.
 Полетика, Андрей Константинович (род. 1970) — потомок дворянского рода, писатель.